Вице-президент Азербайджанской Республики () — группа должностей в Азербайджане, следующих за должностью Президента Азербайджана. Существует должность Первого вице-президента () и должности вице-президентов Азербайджана. Нынешним первым вице-президентом Азербайджана является Мехрибан Алиева, жена президента Ильхама Алиева; должности других вице-президентов пока вакантны.

Должности вице-президентов Азербайджана были учреждены серией поправок в Конституцию, принятых на конституционном референдуме 26 сентября 2016 года. Эти поправки дают президенту право назначать и освобождать от должности первого вице-президента и вице-президентов.

Полномочия 
При досрочном уходе президента Азербайджанской Республики с должности в течение 60 дней проводятся внеочередные выборы президента Азербайджанской Республики. В этом случае до избрания нового президента Азербайджанской Республики полномочия президента Азербайджанской Республики исполняет первый вице-президент Азербайджана; если первый вице-президент уходит в отставку, полностью утрачивает способность по состоянию здоровья исполнять свои полномочия, то в определенной последовательности вице-президент Азербайджанской Республики получает статус первого вице-президента и исполняет полномочия главы государства.

Неприкосновенность 
В течение срока полномочий личность вице-президента Азербайджанской Республики неприкосновенна. Вице-президент Азербайджанской Республики не может быть задержан, привлечен к уголовной ответственности, кроме случаев поимки на месте преступления, к нему не могут быть применены в судебном порядке меры административного взыскания, он не может подвергаться обыску, личному досмотру. Неприкосновенность вице-президента Азербайджанской Республики может быть прекращена только президентом Азербайджанской Республики на основании представления генерального прокурора Азербайджанской Республики.

Обеспечение и безопасность 
Обеспечение первого вице-президента Азербайджанской Республики и его семьи осуществляется за счет государства.

Безопасность первого вице-президента Азербайджанской Республики и его семьи обеспечивается специальными службами охраны.

Право быть вице-президентом 
Вице-президентом Азербайджана может стать гражданин Азербайджана, имеющий право голоса и высшее образование, а также не имеющий иностранного гражданства.

Секретариат Первого вице-президента

Список вице-президентов Азербайджана

См. также 
 Президент Азербайджана
 Новый Азербайджан
 Национальное собрание Азербайджана

Ссылки 
 Официальный сайт первого вице-президента Азербайджана

Примечания